CitizenGO — международная интернет-платформа для создания онлайн-петиций. Характеризуется как ультраконсервативное или ультраправое христианское движение. Занимается лоббистской деятельностью в ряде стран мира, выступает против права на аборт, однополых браков и эвтаназии.

История 
CitizenGO была основана в 2013 году в Мадриде испанской некоммерческой ассоциацией HazteOir. Полное название ассоциации — , что переводится как «Заставьте себя услышать, жертвы гендерной идеологии». HazteOir утверждает в качестве своей миссии «продвижение гражданского участия в политической жизни Испании».

До запуска CitizenGO HazteOir участвовала в создании платформ «Derecho a vivir» (), которая выступает против абортов и эвтаназии и «MasLibres» (), выступающая в защиту свободы вероисповедания.

Платформа CitizenGO описывает себя как «сообщество людей с активной гражданской позицией, которые совместно защищают и пропагандируют ценности человеческой жизни, семьи и свободы». Работа организации основывается «на традиционном христианском понимании подлинной свободы, прав человека и достоинства личности».

Руководители

Сотрудничество 
Ряд СМИ связывают деятельность «CitizenGO» с организациями ультраправого толка, в частности с испанской ультраправой политической партией «Голос» (). Сообщалось, что глава HazteOir и CitizenGO Игнасио Арсуага и президент партии Vox Сантьяго Абаскаль — близкие друзья. Арсуага активно поддерживал партию у себя в твиттере, а в 2012 году (за год до основания партии) Абаскаль стал одним из лауреатов премии «HazteOir». Кроме того, бывшие члены HazteOir Гадор Джойя Верде и Франсиско Хосе Контрерас являлись депутатами «Голоса». Согласно расследованию портала «openDemocracy», Арсуага и представитель партии Vox подтвердили, что Vox и CitizenGO являются союзными организациями и поддерживают друг друга.

Помимо этого Арсуага поддерживает связь с другими ультраправыми партиями, такими как «Лига Севера» в Италии, «Фидес» в Венгрии, а также с немецкой «АдГ».

Также HazteOir и CitizenGO сотрудничают с американскими консервативным лобби. Один из партнёров организаций — Институт лидерства в США. В 2017 году CitizenGO помогла институту организовать тренинг в Европе для 140 консервативных деятелей из разных стран.

Испанские СМИ заявляли о связи HazteOir с мексиканской ультраконсервативной христианской организацией El Yunque («Наковальня»), которая предположительно действует и на территории Испании. Сами представители HazteOir неоднократно оспаривали свои связи с этой организацией и подала иск в мадридский суд, однако дело было проиграно. В 2014 году во время обсуждения доклада о нарастающем влиянии El Yunque в Испании, суд постановил, что связь между HazteOir/CitizenGO и El Yunque — установленный факт. Впоследствии представители HazteOir в суде требовали от корпорации Google удалить все упоминания связи их организации c фашистами из El Yunque, но и этот суд был проигран.

Направления деятельности  

По мнению специалистов хорватского Центра образования и консультирования женщин (CESI) CitizenGO лишь умело использует принципы  в качестве маскировки, однако на деле работает как инструмент политического влияния, собирая вокруг себя видных неоконсервативных деятелей  и выступая против права на аборт, равенства браков, вспомогательных репродуктивных технологий и полового просвещения в школах.

Антиабортное движение 

CitizenGO и HazteOir принимают участие в деятельности международной европейской организации под названием One of Us («Один из нас»), которая была основана в 2013 году  выступает против абортов и эвтаназии, а также организует уличные шествия и проводит ежегодные форумы.

Антипрививочное движение

Борьба с ЛГБТ 

Африканское отделение CitizenGO выступало против декриминализации гомосексуальных отношений в Кении.

География деятельности 

Штаб-квартира организации находится в Мадриде, однако CitizenGO ведёт свою деятельность в 50 странах, осуществляя кампании на 12 языках, которые включают

Россия 

Российский сайт CitizenGO создан совместно с «Фондом поддержки семьи и демографии во имя святых Петра и Февронии», одним из учредителей которого был протоиерей Димитрий Смирнов.

В России координатором CitizenGO является Александра Машкова-Благих, она же выступает от лица движения.

Осенью 2019 года российский сайт участвовал в сборе подписей против законопроекта о домашнем насилии, а с резкой критикой законопроекта выступила координатор российского филиала CitizenGO — Александра Машкова-Благих.

17 ноября 2021 года на российском сайте был начат сбор подписей под петицией против законопроектов о QR-кодах. По состоянию на 25 ноября 2021 года петицию подписали 346 тысяч человек, что стало рекордом по числу подписей, собранных на этом сайте за столь небольшой срок.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Христианство в Испании
Лоббизм в США